Otori Keisuke
Keisuke Honda
Keisuke Okada
Keisuke Tsuboi
Keisuke Iwashita
Keisuke Funatani
Keisuke Moriya
Keisuke Itagaki
Desambiguação